Пандемия COVID-19 достигла Мавритании в марте 2020 года.

Хронология 
13 марта был подтверждён первый случай заболевания, пациент был помещен в изолятор.

После получения положительных результатов теста чартерные рейсы во Францию были отменены.

18 марта министр здравоохранения Мавритании объявил об обнаружении второго положительного случая заболевания коронавирусом у иностранной работницы, работающей в доме у пары эмигрантов, женщина прибыла за 10 дней до обнаружения.

26 марта было объявлено о третьем случае заражения коронавирусом у 74-летнего мужчины, гражданина Мавритании, который прибыл в Мавританию 15 марта из Франции через авиакомпанию «Эйр Франс».

Первая смерть в стране была зафиксирована 30 марта 2020 года.

18 апреля последний активный случай выздоровел.  По состоянию на 18 апреля 2020 года в стране было зарегистрировано 7 подтвержденных случаев заболевания, 6 из которых выздоровели, а один умер, в результате чего Мавритания стала единственной страной в мире, которая стала свободной от COVID-19.

Примечания 

Мавритания
Мавритания
Эпидемии в Мавритании